Mozart kan syfta på:

Släkter och personer
 Mozart (släkt) – välkänd musikersläkt från Österrike
 Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791), skäktens mest kände medlem
 Leopold Mozart (1719–1787), Wolfgangs far
 Anna Maria Pertl Mozart (1720–1778), Wolfgangs mor
 Maria Anna Mozart (1751–1829), Wolfgangs syster
 Constanze Mozart (1762–1842), Wolfgangs fru och änka
 Carl Thomas Mozart (1784–1858), Wolfgangs äldste son
 Franz Xaver Wolfgang Mozart (1791–1844), Wolfgangs andre son

 Mozart (svensk släkt) – släkt som har gemensamt ursprung med svenska släkten Pleijel
 Carl Gustaf Mozart (1825–1917), kyrkoherde, släktens mest kände medlem

Övrigt
 Mozart (krater)– en krater på planeten Merkurius
 Mozart (utsändningssystem) – ett system för att sända television

Österrikiska efternamn
Svenska efternamn